Алекса́ндр Влади́мирович Ивано́в:
 Иванов, Александр Владимирович (1836—1880) — офтальмолог.
 Иванов, Александр Владимирович (род. 1978) — украинский футбольный арбитр.
 Иванов, Александр Владимирович (род. 1956) — американский шахматист.
 Иванов, Александр Владимирович (род. 1961) — российский педагог.
 Иванов, Александр Владимирович (род. 1990) — российский регбист.